«Строгий выговор» — короткометражный фильм выпускника ВГИКа Сергея Целикова. Премьера фильма состоялась на фестивале короткого метра Берегиня. В основу сценария легла автобиографическая история, произошедшая с режиссёром, когда он был курсантом Ростовского Института водного транспорта им. Седова.

Сюжет 
Саша Цаплин (Цапля) — первокурсник Морской академии. Учебные дни курсантов проходят в рутине утренних построений, мойки полов и занятий, от которой спасают лишь мечты о дальних плаваниях. Очередной день заканчивается приездом матери Саши, которая привозит сыну торт: у Саши сегодня день рождения. Об этом узнают другие курсанты и подначивают Цаплю купить на всех алкоголь. Главный герой соглашается.

Вечером друзья выпивают в честь именинника, но купленного пива ребятам не хватает. Местный заводила Мороз (Морозов) предлагает устроить ещё одну вылазку в магазин, но за окном ночь, и экипаж (как называют курсанты общежитие) уже закрыт. Товарищи ищут выход из сложившейся ситуации. Морозов предлагает спуститься по пожарному рукаву с пятого этажа. Компанию Морозу соглашается составить его друзья Лоб (Лобанов) и Пряник (Пряников).

Лоб и Мороз спускаются в ларёк, Пряник остаётся «на вахте». Всё идёт по плану, пока ребята не возвращаются в кубрик. Стоящий «на стреме» предупреждает, что проснулся дежурный. Беглецы прячут алкоголь, но не успевают смотать шланг, как дежурный входит в комнату. Остальные курсанты претворяются спящими, а трём друзьям выносят строгий выговор и требуют написать рапорт на имя начальника. Над Морозом и Лбом, каждый из которых уже имеет по два выговора, нависает угроза отчисления. Саша Цаплин решает помочь друзьям.

На следующее утро Саша отправляется к начальнику Академии и берёт вину за проступок на себя. Командир предупреждает его о серьёзных последствиях, что практика на греческом судне, о которой мечтал Цаплин оказывается под угрозой. Но Саша не отказывается от своих слов.
Командир исполняет данное им слово и Саша остаётся на практике в родном городе. Узнав об этом, Мороз и Лоб пишут рапорт и так же просят заменить для них загранплавание на работу на буксире в родном порту, чтобы составить компанию Саше.

Награды и номинации 
 Берегиня (Архангельск) 2016 — лучший игровой фильм — победа
Волоколамский рубеж (Волоколамск) 2016
Красноярский международный фестиваль (Красноярск) 2016
Защитники отечества (Казань) 2017 — лучший игровой фильм — победа
 Все свои (Москва) 2017 — лучшая мужская роль, приз зрительских симпатий — победа
 Московский Международный Кинофестиваль 2017 — участие в Российской программе
 Bridge of Arts (Ростов-на-Дону) 2017
 Святая Анна (Москва) 2017
Море зовет (Санкт-Петербург) 2017
Новый горизонт (Воронеж) 2017
Мое отечество (Череповец) 2017
Человек, познающий мир (Симферополь) 2017
 Начало (Санкт-Петербург) 2017
 Северный характер (Мурманск) 2017
Redline International Film Festival (Канада) 2018- лучший игровой короткометражный фильм-победа
TMFF - The Monthly Film Festival (Англия) март 2018 - фильм месяца, режиссер месяца, актер месяца - победа
TMFF - The Monthly Film Festival (Англия) - фильм года - победа
Oregon Cinema Arts Film Festival (США) 2018
Green Valley International Film Festival (Турция) 2018
Rushes National Film Festival (Индия) 2018
GEA Film Fest (Польша) 2018
Salón Internacional de La Luz (Колумбия) 2018
Short Stop International Film Festival (Румыния) 2018

Съёмочная группа 
 Сергей Целиков — режиссёр, сценарист, продюсер.
 Сергей Пчелинцев — оператор постановщик
 Ольга Бондарева — художник постановщик
 Василий Филатов — композитор

Факты о фильме 
 Сергей Целиков ушел с 5 курса Морской академии во ВГИК, в Мастерскую Вадима Абдрашитова.
 Съемки фильма проходили в Ростове-на-Дону, в стенах Института водного транспорта им. Седова, где учился режиссер до поступления во ВГИК. В основу картины легла реальная история из жизни Сергея Целикова. За неделю до начала съемок и во время всего съемочного процесса актеры жили в экипаже (общежитии) Морской академии, где они проходили занятия по строевой подготовке и вставали на физ.зарядку вместе с реальными курсантами.
 Роль командира исполнил бывший военный офицер — Юрий Анатольевич Фомин, который занимал этот пост во время обучения режиссёра в ростовской Морской академии.
 Фильм снимался на чёрно-белую киноплёнку. По причине ограниченного метража, все кадры, в которых ребята обсуждают, как они расскажут о случившемся родителям, были сняты с первого дубля.
 Сцена спуска героев из окна 5-го этажа снималась с реальными актёрами, которые спускались вниз на страховке.
 Из-за того, что фильм делался за счет собственных средств режиссера, постпродакшн занял 3 года.

Ссылки 
 Короткометражный фильм «Строгий выговор» на YouTube

Примечания 

Короткометражные фильмы на русском языке
Короткометражные фильмы России
Фильмы-драмы России
Молодёжные фильмы России
Семейные фильмы России
Чёрно-белые фильмы России
Независимые фильмы России
Фильмы России 2016 года
Видео на YouTube
Авторское кино